59 – liczba 
 59 – 59. rok n.e.
 59 – album muzyczny zespołu J-popowego Puffy AmiYumi